Autorensoftware (auch: Autorentool, Autoren- oder Authoring-System; engl.: authoring software) soll die Erstellung multimedialer Anwendungen insbesondere im E-Learning-Bereich für die Autoren dieser Anwendungen erleichtern.

Aufgabenumfang 
Mit der Software werden die Autoren in ihrer Arbeit unterstützt. Von den Autoren werden keine umfassenden Programmierkenntnisse verlangt, um Trainingskurse für Web Based Training, Computer Based Training oder entsprechende E-Learning-Module zu erstellen. 

Die Autorensoftware erleichtert die Erstellung interaktiver Präsentationen und Animationen, auch von komplexen Multimedia-Anwendungen. Interaktionen (z. B. Reaktionen auf Benutzereingaben oder Mausklicks) und Animationen (z. B. Bewegung von Elementen) können im Idealfall intuitiv erstellt werden. Die Integration von multimedialen Elementen ist ebenfalls möglich.

Beispiele für Autorensoftware sind Adobe Authorware, Lectora, IDA, das Opensource-Produkt eXe-Learning oder das kostenlose Schulangebot LearningApps.

Siehe auch 
 Lernplattform

Einzelnachweise

Weblinks 

 Eine Gegenüberstellung und Erklärung der gängigen Software sowie deren Rahmenbedingungen für den Einsatz.

Anwendungssoftware